

Éclairage 
 Une torchère est un grand vase métallique dans lequel on fait brûler une matière combustible pour produire de la lumière (exemple : torchère de la flamme olympique). Aux , les torchères se présentaient sous la forme de grands guéridons de bois doré qui portaient en hauteur un luminaire amovible. Ce luminaire pouvait être un gros flambeau de cire à plusieurs mèches semblable à une grosse bougie, ou encore, un grand candélabre à plusieurs lumières. Louis XIV, dans ses années fastueuses, possédait des torchères d'argent (salon d'Apollon). Parfois, souvenir de l'époque médiévale, les torchères pouvaient être fixées en console sur les murs. Elles avaient alors souvent la forme d'une grosse corne à enroulement. Plus près de nous, la torchère, avec l'arrivée du gaz et de l'électricité, est devenue un lampadaire d'une seule pièce. Comme par le passé, elle continue d'éclairer de grandes salles.
 Par métaphore une torchère (de pierre) est un élément d'architecture décorant jardins, ou façades d'églises et bâtiments.

Dans le milieu industriel 

Dans le monde industriel, les torchères ont pour rôle l'élimination des gaz naturels et biogaz, le torchage. Elles sont souvent construites sous forme de hautes tours métalliques pour brûler le gaz en hauteur.

Homonymie